Cupid's Victory – film del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
 Cupid's Victory – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 Cupid's Victory – film del 1925 diretto da Charles Lamont